Гуардияа ( ) может означать:

 Гуардия, Томас — дважды президент Коста-Рики
 Сауседо Гуардия, Маурисио — боливийский футболист, полузащитник
 Гуардия-Ломбарди — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Авеллино
 Гуардия-Пертикара — коммуна в Италии, в регионе Базиликата, в провинции Потенца
 Гуардия-Пьемонтезе — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Козенца
 Гуардия-Санфрамонди — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Беневенто
 Вилла-Гуардия — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Комо

См. также 

 Гвардия (значения)
 Гуарда (значения)
 Ла-Гуардия